Eurovision Song Contest 1978, sändes den 22 april 1978 från Palais de Congrès i Paris, Frankrike i och med att Frankrike året innan hade vunnit med låten "L'oiseau et l'enfant av Marie Myriam. Programledare var Denise Fabre och Léon Zitrone, den första gången som det var mer än en programledare. Svensk kommentator var Ulf Elfving. Mellan varje bidrag visades artisterna backstage, när de gick in i hissen som skulle ta dem upp till scenen.

Frank Naef gjorde sin debut som röstkontrollant denna festival och behöll detta ansvar fram till Eurovision Song Contest 1992.

Björn Skifs skämtade till det och gick med avsikt in i fel dörr. När han sedan skulle sjunga sitt bidrag så hade han för avsikt att göra en kupp och sjunga på engelska trots att han därigenom skulle riskera att bli diskvalificerad. Till sin egen stora förvåning så började han dock sjunga på svenska, men blev så perplex att han helt glömde texten. Han insåg dock reptilsnabbt att bara svenskar skulle upptäcka att han sjöng fel så han började sjunga svenskliknande men obegripliga ord ett tag innan han hittade in i texten igen. Hans bakgrundskör bestod av Mikael Rickfors och Peter Lundblad.

Izhar Cohen och Alphabeta tog hem segern för Israel detta år, med låten A-ba-ni-bi.

Sist kom Norge med Jahn Teigen som sjöng "Mil etter mil". Låten fick inga poäng alls, vilket blev den första någonsin med nuvarande poängsystem. Även Jahn skämtade till det när han skulle upp i hissen, och traskade rakt in i en vägg när han vände sig för att vinka mot kameran.

Grekland skulle detta år framföra låten Mr Nobel med Anna Vissi, men denna ströks och ersattes med låten Charlie Chaplin, i och med att texten var kritisk mot Alfred Nobel, och att detta skulle kunna leda till diplomatiska konflikter med Sverige.

Bidragen

Omröstningen 
Spänningen i årets omröstning blev måttlig. Belgien tog ledningen i första omgången, vilken togs över av Israel i fjärde omgången som därifrån kunde hålla ifrån och vinna, även om Belgien hängde med tätt bakom under knappt halva tävlingen.

12-poängare

Återkommande artister

Se även 
 Eurovision Song Contest 1977
 Eurovision Song Contest 1979

Källor

Externa länkar

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1978 i Frankrike